Джеймс Томпсон  (; 18 ноября 1986, Кейптаун, ЮАР) — южноафриканский спортсмен, Олимпийский чемпион в академической гребле (четвёрки, легкий вес) 2012 года. Выступает за университет Претории. Увлекается ездой на велосипеде и регби.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) ЮАР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от ЮАР
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года